Trevi kan syfta på:

 Bokförlaget Trevi – ett svenskt bokförlag grundat av Adam Helms och Solveig Nellinge 1971
 Trevipriset – ett pris för litterär verksamhet

Geografi

Italien 

 Trevi, Umbrien, kommun, Umbrien, Provincia di Perugia, 
 Trevi nel Lazio, kommun, Provincia di Frosinone, 
 Trevi, Rom – ett av Roms rioni

Robotskapade Italienförgreningar